Dit is de wereldranglijst van juli 2006 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 12 juli 2006.

Nieuwe puntentelling 
Vanaf het WK 2006 hanteert de FIFA een nieuwe puntentelling de een vereenvoudige versie is van de oude telling die sinds januari 1999 in gebruik was.

Zo tellen het aantal doelpunten gemaakt in een wedstrijd niet meer mee en in plaats van de resultaten van de laatste acht jaar mee te laten tellen, tellen vanaf nu alleen de resultaten van de laatste vier jaar mee.

Ranking 

Mannen 07